Dick Taylor – allenatore di calcio inglese
Dick Taylor – musicista inglese
Dick Taylor – mezzofondista britannico